Cheiloporinidae är en familj av mossdjur. Cheiloporinidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Cheiloporinidae finns 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cheiloporinidae